Tonnelny (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Tonnelny (Burjatien), Dorf in der Republik Burjatien
 Tonnelny (Stawropol), Siedlung in der Region Stawropol